Предгорное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Предгорное — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Предгорное — до 1993 г. название села Алтыншокы Урджарского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Предгорное — село в Урупском районе Карачаево-Черкесии.
 Предгорное — село в Моздокском районе Северной Осетии.
 Предгорное — название села Старые Атаги Грозненского района Чечни с 1944 по 1957 год.
 Предгорное —  с 1943 по 1957 год название аула Кумыш Карачаевского района Карачаево-Черкесии.